Marcus Aemilius kan syfta på bland andra: